San Ramón  of San Ramon  kan verwijzen naar:
San Ramón (district), een district in de Peruviaanse provincie Chanchamayo
San Ramón (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Mamoré in het departement Beni
San Ramón (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Santiago in de regio Región Metropolitana
San Ramón (kanton), de naam van het 2e kanton van de provincie Alajuela in Costa Rica
San Ramón (Costa Rica), een stad in Costa Rica en de hoofdplaats van het gelijknamige kanton
San Ramón (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Cuscatlán
San Ramón (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Matagalpa
San Ramón (Uruguay), plaats in het departement Canelones
San Ramon (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Amerikaanse staat Californië